Il gruppo del ferro è un gruppo di minerali e di metalli di transizione.

Minerali del gruppo del ferro 
 Cromo nativo
 Ferro nativo
 Taenite
 Vanadio nativo

Note 

Ferro